Canada
 Grand Bay (baai in New Brunswick), een baai in de provincie New Brunswick
 Grand Bay-Westfield, een gemeente aan die baai
 Grand Bay (plaats in New Brunswick), een plaats in die gemeente
 Grand Bay (Newfoundland en Labrador), een baai van het eiland Newfoundland
 Grand Bay East, een plaats aan die baai
 Grand Bay West, een plaats aan die baai

Elders
 Grand Bay (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Grand Bay (Dominica), een plaats in de eilandenstaat Dominica